A Rádio e Televisão Suíça Romanche (RTR) (em romanche: Radiotelevisiun Svizra Rumantscha desde 2011; Radio e Televisiun Rumantscha até 2010) é uma empresa audiovisual pertencente ao grupo SRG SSR, que cria programas em língua romanche para o serviço público de rádio e de televisão. Seus programas são transmitidos pela rádio, TV e internet.

A RTR faz parte do grupo SRG SSR, que é composto por cinco unidades - SRF (em alemão), RTS (em francês), RSI (em italiano) e a própria RTR (em romanche), todas elas de rádio e televisão, juntamente com o portal Swissinfo.  A sede administrativa da RTR é em Coira, no cantão dos .

Actualmente a RTR produz diariamente 14 horas de rádio e duas horas de televisão. Ao contrário das outras três unidades linguísticas, a RTR não possui um canal próprio de televisão, emitindo seus programas nos canais da SRF, RTS e RSI.

 , em romanche

Ver também
 SRG SSR

Televisão da Suíça
Empresas públicas da Suíça
Rádio da Suíça